Biała ist der Name mehrerer Städte in Polen:
Biała, deutsch Zülz, Stadt in der Woiwodschaft Oppeln, Oberschlesien,
Biała Piska, Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Bialla, von 1938 bis 1945 Gehlenburg, Kreis Johannisburg, Ostpreußen 
Biała Podlaska, Stadt in der Woiwodschaft Lublin
Biała Rawska, Stadt in der Woiwodschaft Łódź
Biała, auch Biała Krakowska, Stadtteil der Stadt Bielsko-Biała in der Woiwodschaft Schlesien

Biała ist der Name mehrerer Dörfer in Polen, darunter:
Biała, Dorf in der Woiwodschaft Masowien, siehe Landgemeinde Stara Biała
 Biała (Miastko), deutsch Bial, Dorf in der Gmina Miastko in der Woiwodschaft Pommern
Biała, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Ball, Kreis Saatzig, Pommern; siehe Dobrzany #Gmina Dobrzany (Jacobshagen)
Biała (Miastko), Dorf in der Woiwodschaft Pommern in der Gmina Miastko
Biała (Trzcianka), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, bis 1945: Behle, Netzekreis, Brandenburg
Biała (Zgierz), Dorf in der Landgemeinde Zgierz, Woiwodschaft Łódź 
 Biała I / Biała Pierwsza, Dorf der Landgemeinde Gmina Biała (Powiat Wieluński) in der Woiwodschaft Łódź
 Biała II / Biała Druga, Dorf und Sitz der Landgemeinde Biała in der Woiwodschaft Łódź
 Biała Kopiec, Dorf in der Landgemeinde Biała
 Biała Parcela, Dorf in der Landgemeinde Biała
 Biała Rządowa, Dorf in der Landgemeinde Biała
Biała Giżycka, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Adlig Bialla, 1938 bis 1945 Bleichenau, Kreis Lötzen, Ostpreußen
Biała Nyska, Dorf in der Woiwodschaft Oppeln, bis 195: Bielau, Kreis Neiße, Schlesien
Biała Olecka, Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1903: Bialla, 1903 bis 1945 Billstein, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen

Biała ist der Name mehrerer Flüsse in Polen:
 Biała (Osobłoga), Nebenfluss der Osobłoga, deutsch: Zülzer Wasser in Oberschlesien 
 Biała (Weichsel), Nebenfluss der Weichsel, deutsch: Bialka in Oberschlesien 
 Biała (Dunajec), Nebenfluss des Dunajec, in Kleinpolen
 Biała Lądecka, Nebenfluss der Glatzer Neiße in Niederschlesien
 Biała Głuchołaska, Nebenfluss der Glatzer Neiße aus dem Altvatergebirge
 Biała (Supraśl), linker Zufluss des Supraśl bei Białystok

Biala ist der Familienname folgender Personen:
 Max Biala (1905–1942), deutscher SS-Unterscharführer im Vernichtungslager Treblinka

Siehe auch: 
Bělá, Biele, Biela, Bialla
Bjala